Cesar Godeffroy ist der Name folgender Schiffe:

 Cesar Godeffroy, ein früherer Name von Deutschland (Schiff, 1818), eine Fregatte
 Cesar Godeffroy (Schiff, 1851), eine Bark
 Cesar Godeffroy (Schiff, 1855), eine Bark
 Cesar Godeffroy (Schiff, 1873), eine Bark

Siehe auch:
 Johan Cesar Godeffroy